Hiramatsu ist der Familienname folgender Personen:

 Daishi Hiramatsu (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Junko Hiramatsu (* 1942), japanische Eiskunstläuferin
 Kōhei Hiramatsu (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Kunio Hiramatsu (* 1948), japanischer Politiker
 Morihiko Hiramatsu (* 1924), japanischer Politiker
 Ryotaro Hiramatsu (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Shō Hiramatsu (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Shū Hiramatsu (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Wataru Hiramatsu (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Yasuki Hiramatsu (1926–2012), japanischer Goldschmied und Hochschullehrer